Krimtatarisk må ikke forveksles med tatarisk, der tilhører en anden gren af de tyrkiske sprog.

Krimtatarisk eller krimtatarsk er et tyrkisk sprog, og det oprindelige sprog for og tales af ca.  Krim-tatarer, ca. halvdelen på Krim og resten hvor de havnede på grund af den krimtatariske diaspora. De fleste udenfor Krim bor i Usbekistan, andre bor i Tyrkiet, Rumænien og Bulgarien.

Skriftsprog 

I 1876 blev der på grundlag af de krimtatariske dialektene skabt et fælles skriftsprog af İsmail Gaspıralı. I 1928 blev det arabiske alfabetet erstattet af et fælles tyrkisk latinsk alfabet. Dette blev i 1938 erstattet af et modificeret kyrillisk alfabet. Fra 1990-tallet har det latinske alfabetet øget i popularitet, men det kyrilliske bruges fortsat. Det nuværende latinske alfabetet baseres på det tyrkiske alfabet med tillæg af bokstavene Ñ og Q.

Krimtatarisk latinsk alfabet

Krimtatarisk kyrillisk alfabet

Kilder

Eksterne henvisninger 

 Omniglot: Crimean Tatar

Tyrkiske sprog
Sprog i Ukraine
Sprog i Usbekistan
Sprog i Tyrkiet
Sprog i Rumænien
Sprog i Bulgarien
Europæiske minoritetssprog
Sprog i Kirgisistan
Sprog i Rusland
Republikken Krim